Il doppio maschile  del torneo di tennis China Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Nathan Healey che hanno battuto in finale Dmitrij Tursunov e Michail Južnyj 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Jordan Kerr (semifinali)
 Ashley Fisher /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

 Jarkko Nieminen /  Rainer Schüttler (primo turno)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2005